NGC 7476 (другие обозначения — PGC 70427, ESO 290-45, MCG -7-47-15, IRAS23023-4322) — галактика в созвездии Журавль.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7476
Журавль (созвездие)